Катете — географический термин, обозначающий топонимы, гидронимы португальского происхождения:

 Катете (Ангола) — город в Анголе.
 Катете (дворец) — бывшая резиденция президентов Бразилии.
 Катете (Рио-де-Жанейро) — район Рио-де-Жанейро.
 Катете (станция метро) — станция метро в Рио-де-Жанейро.